Кожласола — название нескольких населённых пунктов Республики Марий Эл (Россия):

 Кожласола — деревня в Волжском районе Республики Марий Эл.
 Кожласола — село в Звениговском районе Республики Марий Эл.
 Кожласола — деревня в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл.
 Кожласола — деревня в Сернурском районе Республики Марий Эл.
 Кожласола — деревня в Советском районе Республики Марий Эл.